Baste peut faire référence à :

Patronyme 

 Karine Baste (née en 1982), journaliste française.
 Pierre Baste (1768-1814), général français.

Surnom 
 Gérard Baste, nom de scène du rappeur français Matthieu Balanca.

Voir aussi 
 Rue Baste, voie du 19e arrondissement de Paris.